Веселий Вітеслав (1983) — чеський метальник списа, чемпіон світу, переможець та призер чемпіонатів Європи
 Веселий Мілош (1972) — чеський бобслеїст, розганяючий
 Веселий Олександр Дмитрович — український волонтер, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Веселий Ріхард (1881 — ?) — чеський футболіст, захисник клубу «Славія» Прага
 Веселий Самсон Васильович (1877 — ?) — український лірник
 Веселий Франтішек (1943) — чеський футболіст, чемпіон Європи 1976 року

Веселий — селище, Верхньобуреїнський район, Хабаровський край
 Веселий — присілок, Іглінський район, Башкортостан
 Веселий — селище, Новокузнецький район, Кемеровська область
 Веселий — хутір, Родіоново-Несвітайський район, Ростовська область
 Веселий — присілок, Стерлітамацький район, Башкортостан
 Веселий — селище, Темниковський район, Мордовія

Веселий — колишній хутір, Чернігівський район, Запорізька область